Тои:

Персоналии
 Тои — основатель традиции Созерцательного направления буддизма в Корее.
 Тои (Toy; ; в Септ. Θοού; слав. Фой) — библейский персонаж, царь Хамата, современник Давида. Он вел войны с Гададезером (слав. Адраазар), царём ; узнав, что израильский царь разбил войско Гададезера, он послал к Давиду своего сына Иорама (Гадорама) с драгоценными подарками.

Топонимы
 Тои — деревня, расположенная в северной части острова Ниуэ (владение Новой Зеландии).
 Тои — один из 13 округов Ниуэ (владение Новой Зеландии).

Прочее
 Тои — мн. ч. от той, порода собак.

См. также 
  — аббревиатура
  — аббревиатура латиницей